Mac OS steht für:

 Mac OS (Classic), ursprüngliches Betriebssystem des Apple Macintosh (1984–2001), bis 1997 „System“
 Mac OS (Apple), Markenname von Apple für Macintosh-Betriebssysteme (ab 1997), ab 2016 „macOS“
 macOS, Betriebssystem für Apple-Computer der Mac-Reihe (ab 1998), bis 2012 „Mac OS X“, bis 2016 „OS X“